Moonsound — звуковая карта для бытовых компьютеров стандарта MSX. Впервые была представлена на Тилбургской компьютерной выставке в 1995 году. Название карты произошло от названия популярной программы музыкального редактора Moonblaster для звуковых карт MSX-Music и MSX-Audio. Впоследствии, для карты Moonsound также появились специальные версии программы Moonblaster. Цена устройства составляла около 150 американских долларов, и остаётся такой на текущий момент.

История 
Карта Moonsound была разработана как любительский проект инженером-электронщиком Henrik Gilvad, и производилась группой Sunrise Swiss. Изначально предполагалось использовать в основе устройства микросхему звукогенератора YMF262 (OPL3) фирмы Yamaha. Процесс разработки продолжался долго. За это время Yamaha выпустила новую микросхему, YMF278 (OPL4). Так как OPL4 имела лучшие возможности и обратную совместимость с предыдущими микросхемами серии, разработчики карты приняли решение использовать её вместо OPL3.

Существовало несколько версий устройства. Первая версия являлась прототипом, и представляла собой небольшую печатную плату без корпуса. Более поздняя версия имела плату несколько большего размера, и устанавливалась в корпус картриджа. Последняя версия также имела место для установки двух дополнительных микросхем статического ОЗУ, что позволяло увеличить объём памяти для хранения семплов.

Устройство 
Карта построена на микросхеме звукогенератора YMF278 (OPL4). Эта микросхема совмещает в себе два синтезатора разного типа — на основе частотной модуляции (FM) и на основе табличного волнового синтеза. Возможно использование до 18 каналов двухоператорного FM-синтезатора, и воспроизведение до 24 каналов 12- или 16-разрядного цифрового звука. Карта имеет 2 МБ ПЗУ, содержащее набор семплов инструментов, соответствующий стандарту General MIDI, а также 128 КБ ОЗУ (с возможность расширения) для загрузки пользовательских семплов.

Версия Moonsound 1.0 имеет один разъём для подключения дополнительного ОЗУ для хранения семплов. Версии 1.1 и 1.2 имеют два таких разъёма, что позволяет подключить до 1 МБ памяти. Пользователями также был найден способ подключения двух дополнительных микросхем ОЗУ, для получения общего объёма памяти 2 МБ.

Возможности OPL4 по реализации эффектов обработки звука, таких как хорус, дилей, и реверберация, не были использованы в Moonsound по причине необходимости добавления специальной памяти и схемы, увеличивающей стоимость устройства.

Карта имеет обратную совместимость с устройствами MSX-Music и MSX-Audio в части FM-синтезатора. Таким образом, ПО, поддерживающее эти устройства, будет работать на Moonsound. Однако, это возможно только в том случае, если оно не использует возможность воспроизведения цифрового звука с ADPCM-сжатием, присутствующую в MSX-Audio.

Технические характеристики 
 FM-синтезатор
 Полная обратная совместимость с OPL1, OPL2, OPL3
 18 каналов, по 2 оператора на канал. Также возможны следующие режимы:
 15 каналов 2-х операторного синтеза плюс 5 ударных инструментов
 6 каналов 4-х операторного синтеза плюс 6 каналов 2-х операторного синтеза
 6 каналов 4-х операторного синтеза плюс 3 канала 2-х операторного синтеза плюс 5 ударных инструментов
 Частичное управление панорамой — каждый канал синтезатора может выводиться на выходы левого, правого, или обоих каналов
 Каждый оператор имеет выбор из 8 форм сигнала

 Цифровой звук
 24 канала цифрового звука
 Частота дискретизации до 44.1 КГц
 8, 12 или 16-разрядные семплы
 Управление панорамой каждого из каналов (16 возможных позиций)
 ПЗУ объёмом 2 МБ (Yamaha YRW-801), содержащее набор из 330 монофонических семплов, соответствующий стандарту General MIDI
 ОЗУ объёмом 128 КБ с возможностью расширения до 1 МБ

 Прочее
 Не требуется ожидания при передаче команд (требовалось для других звуковых карт MSX)
 Все регистры карты доступны на чтение
 Низкий уровень шума
 Стереофонический выход (разъём типа minijack)

Программное обеспечение 
 Музыкальные редакторы:
 Moonblaster for Moonsound FM v1.x (MBFM) — версия для FM-синтезатора
 Moonblaster for Moonsound Wave v1.x (MBWAVE, 1995—2004) — версия для табличного синтезатора
 Meridian 3.0 for MIDI + OPL4 — редактор MIDI-файлов с поддержкой OPL4
 Плееры:
 MoonSofts MOD player for MoonSound v1.11 (1995) — плеер MOD-файлов
 NOP’s MOD player for MoonSound v1.0 (1995) — плеер MOD-файлов
 NOP’s/Yobi’s 8 channel MOD-player — плеер 8-канальных MOD-файлов
 Midi2Opl4 v0.6 (1997) — драйвер, позволяющий воспроизводить синтезатором Moonsound MIDI-данные, поступающие на MIDI-вход MSX-Audio

Помимо этого, существует некоторое количество любительских игр и демонстраций, имеющих поддержку Moonsound.

Эмуляция 
В настоящее время эмуляция Moonsound присутствует в некоторых эмуляторах MSX — например, BlueMSX и openMSX.

См. также 
 Yamaha
 Chiptune

Ссылки 
 Sunrise for MSX   — сайт производителя карты
 The Ultimate MSX FAQ — Moonsound  — общая информация
 Meridian software — сайт редактора MIDI-файлов Meridian
 OPL4 data sheet  — документация на микросхему OPL4
 Moonsound D/A Converter spec  — документация на ЦАП, используемый в Moonsound
 Moonsound release story Tilburg 1995  — рассказ о презентации карты на выставке в Тилбурге
 Themes made on Moonsound — музыка, созданная на Moonsound

MSX
Звуковые карты